Birkholz  ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Birkholz (Bernau bei Berlin), Ortsteil der Stadt Bernau bei Berlin im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Birkholz heute Bergfelde Stadtteil von Hohen Neuendorf
 Birkholz (Tangerhütte), Ortsteil der Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Birkholz (Karstädt), einen Gemeindeteil der Gemeinde Karstädt im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Birkholz (Großbeeren) einen Gemeindeteil der Gemeinde Großbeeren im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Birkholz (Buchholz), Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Teltow,.
 Birkholz (Rietz-Neuendorf), Ortsteil der Gemeinde Rietz-Neuendorf im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Birkholz (Münchehofe), Ortsteil der Gemeinde Münchehofe im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 Birkholz (Nieder-), Regierungsbezirk Koblenz, Kreis Altenkirchen.
 Birkholz (Ober-), Regierungsbezirk Koblenz, Kreis Altenkirchen.
 Birkholz (Jagstkreis), Württemberg, Jagstkreis, Oberamt Aalen.
 Birkholz (Vorwerk Westpriegnitz), Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Westpriegnitz.

in Polen
 Borów (Świebodzin) (ehemals Birkholz im Landkreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Świebodzin
 Brzeźniak (ehemals Birkholz im Landkreis Deutsch Krone, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Człopa
 Brzoza (ehemals Birkholz im Landkreis Friedeberg (Neumark), Brandenburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Strzelce Krajeńskie
 Gruszów (ehemals Birkholz im Landkreis Schweidnitz, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Marcinowice
 Kosobudy (ehemals Birkholz im Landkreis Dramburg, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Złocieniec
 Nadborowo (ehemals Birkholz im Landkreis Dietfurt, Wartheland), Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Żnin
 Nadborowo (ehemals Birkholz Kreis Wongrowitz), das ehemalige Kreisgebiet gehört heute zur polnischen Woiwodschaft Großpolen.
 Birkholz (Vorwerk zu Starnitz), (heute Starnice), Regierungsbezirk Köslin, Landkreis Stolp

Birkholz ist der Familienname folgender Personen:
 Ekkehard Birkholz (* 1933), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Hannelore Birkholz (* 1940), deutsche Politikerin (Die Linke), Mitglied des Brandenburgischen Landtags
 Claudia Janet Birkholz (* 1962), deutsche Interpretin für Klaviermusik und Kurzfilmproduzentin
 Jean-Marc Birkholz (* 1974), deutscher Schauspieler
 Joachim Birkholz (1918–2005), deutscher Luftwaffe General
 Jörn Birkholz (* 1972), deutscher Schriftsteller und Musiker
 Karl-Heinz Birkholz (* 1930), deutscher Architekt
 Konrad Birkholz (1948–2015), deutscher Politiker (CDU)
 Luca-Emily Birkholz (* 2003), deutsche Fußballspielerin
 Michael Birkholz, deutscher Facharzt für gerichtliche Medizin
 Cuno Christoph von Birkholz, königlich polnischer und kursächsischer General und Kommandant von Dresden (1694)
 Georg Wilhelm von Birkholz (* 1678 in Kümmeritz in der Niederlausitz, † 1747), deutscher General der Kavallerie der sächsische Armee 
 Holm Birkholz (* 1952), studierte an der Hochschule für Musik Berlin Violine, Klavier und Komposition.